Шахтёр — многозначное слово.
 Шахтёр — профессия (горное дело).
 День шахтёра — профессиональный праздник шахтёров в СССР, а сейчас в России и на Украине.

Топонимы 
 Шахтёр — посёлок, Яшкинский район, Кемеровская область, Россия.
 Шахтёр — село, Никопольский район, Днепропетровская область, Украина.

Произведения искусства 
 «Шахтёр» — картина Михаила Труфанова.
 «Донецкие шахтёры» — советский художественный фильм 1950 года.

Спортивные клубы

Футбол 
 «Шахтёр» — футбольный клуб из города Артёма, Россия.
 «Шахтёр» — футбольный клуб из города Горловки, Украина.
 «Шахтёр» — футбольный клуб из города Донецка, Украина.
 «Шахтёр-2» — молодёжная команда донецкого футбольного клуба «Шахтёр».
 «Шахтёр» — женская команда донецкого футбольного клуба «Шахтёр».
 «Шахтёр-3» — бывший второй фарм-клуб «Шахтёра».
 «Шахтёр» — футбольный клуб из города Караганды, Казахстан.
 «Шахтёр» — футбольный клуб из города Конотоп, Украина.
 «Шахтёр» — футбольный клуб из города Красный Луч, Украина.
 «Шахтёр» — футбольный клуб из города Кызыл-Кия, Киргизия.
 «Шахтёр» — футбольный клуб из города Луганска, Украина.
 «Шахтёр» — футбольный клуб из города Макеевка, Украина.
 «Шахтёр» — футбольный клуб из посёлка Пешелань.
 «Шахтёр-Д» — название футбольного клуба «Арзамас» в 2018—2019 годах, входил в структуру «Шахтёра», базировавшегося тогда в Арзамасе.
 «Шахтёр» — футбольный клуб из города Прокопьевска, Россия.
 «Шахтёр» — футбольный клуб из посёлка Рутченково, Донецк, УССР.
 «Шахтёр» — футбольный клуб из города Свердловска, Украина.
 «Шахтёр» — футбольный клуб из города Солигорска, Белоруссия.
 «Шахтёр» (Петриков)— фарм-клуб солигорского «Шахтёра».
 «Шахтёр» — футбольный клуб из города Стаханова, Украина.
 «Шахтёр» — футбольный клуб из города Тореза, Украина.
 «Шахтёр» — футбольный клуб из города Шахты, Россия.
 «Шахтёр» — футбольный клуб из города Червоноград, Украина.
 «Шахтёр» — футбольный клуб из города Таш-Кумыр, Киргизия.
 «Шахтёр» — футбольный клуб из города Кемерово, СССР. В 1948 году назывался «Горняк».
 «Шахтёр» — прежнее название футбольного клуба «Кузбасс» из города Кемерово Россия.
 «Шахтёр» — прежнее название футбольного клуба «ГАИ» из города Киселёвска, Россия.
 «Шахтёр» — прежнее название футбольного клуба «Заря» из города Ленинска-Кузнецкого, Россия.
 «Шахтёр» — прежнее название футбольного клуба «Холодная Балка» из города Макеевка, Украина.
 «Шахтёр» — прежнее название футбольного клуба «Распадская» из города Междуреченска, Россия.
 «Шахтёр» — прежнее название футбольного клуба «Химик-Арсенал» из города Новомосковска, Россия.
 «Шахтёр» — прежнее название футбольного клуба «Космос» из города Павлоград, Украина.
 «Шахтёр» — прежнее название футбольного клуба «Горняк» из города Ровеньки, Украина.
 «Шахтёр» — прежнее название футбольного клуба «Стаханов» из города Стаханов (Кадиевка), Украина.
 «Шахтёр» — прежнее название футбольного клуба «Арсенал» из города Тулы, Россия.
 «Шахтёр-Булат» — футбольный клуб из города Темиртау, Казахстан.
 «Минёр» (в переводе с болгарского — «Шахтёр») — болгарский футбольный клуб из Перника. См. также «» (в переводе с чешского — «Шахтёр») — название чешских футбольных клубов.''

Мини-футбол 
 «Шахтёр» — мини-футбольный клуб из города Донецка, Украина.

Баскетбол 
 «Шахтёр» — бывший баскетбольный клуб из города Иркутска, Россия.

Волейбол 
 «Шахтёр» — бывший волейбольный клуб из города Донецка, Украина.
 «Шахтёр» — волейбольный клуб из города Солигорска, Белоруссия.

Хоккей 
 «Шахтёр» — хоккейный клуб из города Прокопьевска, Россия.
 «Шахтёр» — хоккейный клуб из города Солигорска, Беларусь.

Спортивные комплексы 
 «Шахтёр» — футбольный стадион в Караганде.
 «Шахтёр» — футбольный стадион в Экибастузе.
 «Шахтёр» — футбольный стадион в Кемерово.
 «Шахтёр» — многофункциональный стадион в Донецке.
 «Шахтёр» — дворец спорта в Донецке.
 «Шахтёр» — первоначальное проектное название стадиона «Донбасс Арена» в Донецке.
 «Шахтёр» — стадион в Шахтах.
 «Шахтёр» — стадион в Ленинск-Кузнецком.
 «Минёр» (в переводе с болгарского — «Шахтёр») — стадион в Пернике.

См. также 
 Красный шахтёр